Sotère est un nom propre qui peut se référer à :

Prénom et origine
Sotère est un prénom masculin ou féminin, d'origine grecque, qui signifie « sauveur ».

Ce prénom, peu usité aujourd'hui, est fêté le 11 février, en mémoire de Sainte Sotère.

Personnalités portant ce prénom
Sotère († 304), sainte chrétienne, vierge, grand-tante de saint Ambroise, martyre sous Dioclétien à Rome ; fêtée le 11 février.
 Sotère Torregian poète américain
 Sôter, surnom de Séleucos III Céraunus, roi macédonien de la dynastie  Séleucides de -225 à -223.
 Saint Sôter, pape et martyr au .

Toponyme
Cimetière Sainte-Sotère à Rome en Italie.

Références